Битва у Антиохии на Меандре — сражение между войсками никейского императора Феодора I Ласкариса и армией турок-сельджуков под командованием конийского султана Кей-Хосрова I.

Предыстория 
Уже в ходе создания Никейской империи Феодор I установил союзнические отношения с султаном Кей-Хосровом. Почвой для сближения был страх обоих правителей перед латинской агрессией в Малой Азии. Союз держался несколько лет, однако, в 1211 в Атталию прибыл бывший византийский император Алексей III, некогда предоставивший Кей-Хосрову убежище в Константинополе. Теперь он просил султана помочь ему свергнуть собственного зятя и вновь стать императором. Турок расценил эту просьбу как неплохой предлог для нападения на соседнее государство.

Для начала он направил в Никею послов, сообщивших Феодору, что в Малую Азию прибыл законный император и требует вернуть ему власть. Феодор, разумеется, отказался это сделать, и, понимая, что за этим отказом последует война, созвал собрание знати, чтобы выяснить, поддержат ли его вельможи и магнаты в борьбе с притязаниями Алексея III. Власть императора Феодора, как говорится, висела на волоске. Поэтому, собрав своих приближенных, он спросил их: остаются они с ним или с тестем его, императором Алексеем? Они же все громогласно в один голос высказали одно решение: или вместе с ним жить, или вместе и погибнуть.

Война 
В конце мая или начале июня 1211 Кей-Хосров вторгся в долину Меандра и осадил Антиохию, главный город этой области. Войско его, по сообщениям источников, насчитывало 20 тыс. человек и состояло из отрядов сельджукских эмиров и арабских наемников.

Феодор, узнав о вторжении сельджуков и осаде Антиохии, падение которой открывало неприятелю путь вглубь страны, немедленно поспешил на помощь осажденным с отрядом всего из двух тысяч человек, из которых 800 были латинскими наемниками. Более крупных сил он не имел времени собрать. Пройдя форсированным маршем через перевалы Вифинского Олимпа, никейское войско уже на 11-й день переправилось через Каистр (ныне Малый Мендерес) и вышло к Антиохии, что стало для турок полной неожиданностью.

Прибыв к городу, Феодор отослал сельджукского посла, которого вез с собой, к его повелителю. Кей-Хосров сначала не хотел верить, что греки сумели так быстро отреагировать на вторжение, но посол поклялся, что это правда, и что во главе ромейского войска находится сам император.

Тогда сельджукский султан поспешно выстроил свои войска в боевой порядок и стал ожидать наступления греков.

Битва 
Битва у Антиохии описана византийскими историками Георгием Акрополитом и Никифором Григорой, а также сельджуком Ибн Биби.

Согласно Григоре, долина, где произошло сражение, была слишком узкой для действий большими массами конницы, небольшое греческое войско, наоборот, получало некоторое преимущество.

Сражение началось атакой восьмисот латинских наемников, которые с яростью врубились в сельджукский боевой порядок, прорвали центр турецкого войска, но затем были окружены превосходящими силами. Поэтому почти все италийцы пали, показав чудеса силы и замечательной храбрости и произведя неисчислимые опустошения мечом на поле боя. Мусульмане, победив италийцев, легко одолели войско ромеев. Большинство неудержимо бежало, и лишь немногие мужественно сражались до конца битвы.

Разгромив противника, султан увидел императора Феодора, в растерянности наблюдавшего бегство своего войска. Узнав друг друга, предводители решили закончить дело поединком. Султан ударил палицей по голове императора и вышиб его из седла. От удара, как рассказывают, упал и конь, хотя я не знаю, от этого или от другого удара, нанесенного султаном. Оставшись без коня, но словно ободренный Божественной силой, император встает на ноги, вытаскивает из ножен меч и, когда султан отвернулся и с презрением воскликнул: «Возьмите его!», ударяет по задним ногам лошадь султана: тот ездил на огромной кобыле. Как с башни упал султан, и тот час ему была отрублена голова. Ни сам император, ни кто другой из находившихся с ним рядом не видели, кем была отсечена голова.

Ибн Биби пишет, что султана убил дротиком какой-то франк, но Никифор Григора, Никита Хониат, и брат последнего Михаил Хониат утверждают, что голову султану отрубил сам император, и, подняв её на копье, показал сельджукскому войску. Турки, лишившись предводителя, бросились бежать, а император вступил с остатками войск в Антиохию. Преследовать противника с теми ничтожными силами, что у него оставались, Феодор не мог.

В сельджукском лагере был захвачен экс-император Алексей III, которого Феодор отправил доживать свои дни в монастыре.

Последствия 
Через некоторое время между Никейской империей и Конийским султанатом был заключен мир. После вступления на престол Кей-Кавуса I, старшего сына убитого султана, Феодор I отправил в Конью посольство во главе с захваченным в плен эмиром Сейф ад-Дином Айбе с предложением мира. Предложение было принято, и вернувшийся в Никею эмир подписал с императором мирный договор (конец 1211 или начало 1212). По этому договору Никейская империя не получила новых земель, но он надолго (до появления в конце века турок-османов) обеспечил безопасность восточной границы.

Ближайшие последствия сражения, однако, были не столь хороши. Латинский император Генрих, едва получил известия о битве, в которой была уничтожена самая боеспособная часть никейской армии — отряд латинских наемников — немедленно, уже в июле 1211, начал вторжение на территорию империи. Не располагавший силами для отражения агрессии, Феодор I проиграл войну и уступил латинянам плацдарм на южном берегу Пропонтиды.

См. также 
 Императоры Византии
 Сельджукиды

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Сражения по алфавиту
Сражения византийско-сельджукских войн
Войны Румского султаната
Сражения 1211 года
Никейская империя